Tucker (automerk), een automerk uit de Verenigde Staten
Tucker (Georgia), een plaats in de staat Georgia in de Verenigde Staten
Tucker (Mississippi), een plaats in de staat Mississippi in de Verenigde Staten
Tucker County, een county in de staat West Virginia in de Verenigde Staten
Tuckerklasse, een klasse van torpedobootjagers
Tuckercirkel, een wiskundige constructie
Als achternaam:
Abi Tucker, Australisch actrice en zangeres
Brett Tucker, Australisch acteur
Charles Tucker III (Star Trek), personage uit de sciencefictionserie Star Trek
Chris Tucker, acteur en komiek uit de Verenigde Staten
Jonathan Tucker, acteur uit de Verenigde Staten
Karla Faye Tucker, veroordeeld moordenares uit de Verenigde Staten
Maureen Tucker, drummer uit de Verenigde Staten
Reuben Henry III Tucker, officier uit de Verenigde Staten
Sophie Tucker, comédienne uit de Verenigde Staten
Sundray Tucker, zangeres uit de Verenigde Staten
William G. Tucker, Brits-Amerikaans beeldhouwer
Als voornaam:
Tucker Fredricks, langebaanschaatser uit de Verenigde Staten

Zie ook
Tukker